Anatomia
 arèola: una àrea circular petita de pell.

Botànica
 arèola (botànica): gemma axil·lar d'on sorgeixen grups d'espines, una formació típica de les cactàcies.